M51, M 51 oder M-51 steht für:

 Messier 51, eine Spiralgalaxie, siehe Whirlpool-Galaxie
 eine Fernstraße in Russland und Kasachstan, siehe R254 (Russland)
 eine Autobahn in Ungarn, siehe Autópálya M51
 eine Straße im US-Bundesstaat Michigan, siehe M-51 (Michigan)
 BMW M51, ein Sechszylinder-Dieselmotor von BMW
 Revox M51, ein Audio-Video-System, siehe Revox #Aktuelle Elektronik
 M 51 (MSBS), eine U-Boot-gestützte nukleare Interkontinentalrakete
 eine Luftabwehrkanone, siehe M51 Skysweeper
 U-Bahn-Linie 51 (Amsterdam), eine U-Bahn-Linie der Metro Amsterdam

Abkürzung